Glasner ist der Familienname folgender Personen:

Björn Glasner (* 1973), deutscher Radrennfahrer
Jakob Glasner (1879–1942), polnischer Maler, Zeichner und Grafiker
Matthias Glasner (* 1965), deutscher Filmregisseur
Oliver Glasner (* 1974), österreichischer Fußballspieler und -trainer
Sebastian Glasner (* 1985), deutscher Fußballspieler

Siehe auch: Glæsner, Glassner